Maria Josefa av Sachsen kan syfta på:

* Maria Josefa av Sachsen (1731–1767), prinsessa av Polen, genom giftermål kronprinsessa av Frankrike
 Maria Josefa av Sachsen (1803–1829), prinsessa av Sachsen, genom giftermål drottning av Spanien
 Maria Josefa av Sachsen (1867–1944), prinsessa av Sachsen, genom giftermål ärkehertiginna av Österrike